Луи Лоран Габриель де Мортилье (, 29 августа 1821 — 25 сентября 1898) — французский антрополог и археолог, один из основоположников современной научной археологии, создатель классификации каменного века; также считается одним из основателей французской школы антропологии.

«Труды Мортилье и других передовых учёных доказали беспочвенность церковной легенды о „сотворении“ человека 6 тыс. лет назад и воссоздали картину каменного века в истории человечества».

Жизнь 
Родился в Мелане. Получил образование в иезуитском коллеже Шамбери и в Парижской консерватории. По образованию — инженер-геолог. С 1847 года — владелец «La Revue independante». Участник революции 1848 года, соратник Пьера Жозефа Прудона. После разгрома в 1849 году радикально-демократического движения был приговорён к двум годам тюрьмы и бежал в Женеву, затем поселился в Пьемонте (в Савойе).

До того Мортилье занимался естественной историей, преимущественно конхиологией, в особенности наземными и пресноводными слизняками. В эмиграции взялся за составление геологической карты Савойи, оставшейся неизданной, а также работал на сооружении Ломбардо-Венетской железной дороги. Открытие в это время (1854) в Швейцарии свайных поселений привлекло его внимание к первобытной археологии. В 1858 году он исследовал остатки свайных поселений.

Вернувшись в 1864 году во Францию по амнистии, поступил на службу в Сен-Жерменский музей, где организовал отдел доисторических древностей (Мортилье возглавлял этот отдел до 1885 года, когда был избран депутатом Национального собрания). В 1864 году он основал первый археологический журнал «Matériaux pour l’histoire naturelle et primitive de l’homme» («Материалы по первобытной истории человека»); четыре года редактировал его и поместил много своих статей и заметок по доисторической археологии. В 1865 году, на съезде Итальянского общества естествоиспытателей в Специи, Мортилье предложил основать международные конгрессы антропологии и доисторической археологии; в 1867 году состоялся первый конгресс в Париже. Вместе с Полем Брокой стоял у истоков французской антропологической школы.

С 1875 года он — профессор доисторической истории в Антропологической школе.

Умер в Сен-Жермен-ан-Ле, мэром которого был долгое время.

Периодизация Мортилье 
Как и большинство своих современников, Мортилье, бывший сторонником дарвинизма и антиклерикалом, переносил в археологию естественнонаучные, прежде всего эволюционные, представления, рассматривая существующие формы орудий как плоды последовательной и единой линии эволюции от зари истории до наших дней, и распространяя на археологию геологическую систему периодов, или эпох, характеризуемых определённым набором ископаемых типов (подход, отброшенный с появлением понятия археологической культуры). Главная заслуга Мортилье в том, что он первый предложил классификацию каменного века, основанную на самом археологическом материале (форме и типах орудий), тогда как ранее классификация основывалась на сопутствующем палеонтологическом материале.

Согласно системе, сложившейся к 1869 году, Мортилье разделил каменный век на семь эпох, названных по памятникам, где диагностический материал представлен лучше всего:
 тенэйская (эолиты, в настоящее время в расчёт не принимаются),
 шелльская,
 мустьерская,
 ориньякская,
 солютрейская,
 Мадленская
 Робенгаузенская (неолитическая, получила название от озёрного поселения).

С рядом уточнений эта классификация была принята повсеместно и сохранила значение в европейской терминологии до настоящего времени.

Примечания

Литература 
 Г. де-Мортилье: Некролог // Археологические известия и заметки Императорского Московского археологического общества. — 1898. — № 9—10. — С. 335—337.

Археологи Франции
Антропологи Франции
Археологи XIX века
Исследователи доисторической эпохи
Эволюционисты
Геологи Франции
Революционеры Франции